Университет Майами в Огайо () — государственный исследовательский университет в городе Оксфорд, штат Огайо, в США. Основан в 1809 году, но обучение в нём началось только в 1824 году. Десятый в списке старейших государственных университетов США и второй старейший в Огайо после Университета Огайо.

История 
Университет Майами был основан в долине Майами к северо-западу от реки Огайо в соответствии с Актом Конгресса 1792 года, подписанным Джорджем Вашингтоном после того, как Огайо получил статус штата в 1803 году. Акт об учреждении университета был принят 2 февраля 1809 года, тогда же был создан совет попечителей. Университетский город был пеереименован в Оксфорд, Огайо в 1810 году. Но из-за войны 1812 года строительство университета было отложено, работать он начал только 1 ноября 1824 года. Первым канцлером стал Роберт Гамильтон Бишоп, пресвитерианский священник и профессор истории. В первый год было всего 20 студентов и два преподавателя, помимо Бишопа. Изучались греческий и латинский языки, алгебра, география и история Рима. На следующий год были добавлены современные языки, прикладная математика и политическая экономика.

В 1827 году студенты приобрели печатный станок и начали издавать газету «Литературный фокус». Вскоре её сменил еженедельник «Литературный реестр», а с 1867 года «Студент Майами». Они считаются старейшими университетскими газетами в США.

В 1829 году были добавлены кафедра теологии и фермерский колледж (для детей фермеров, а не сельскохозяйственная школа).

В 1833 году в университете Майами своё отделение открыло братство Альфа Дельта Фи, В 1839 студенты создали собственное братство Бета Тета Фи; наряду с Юнион-колледжем Майами претендует на звание Матери Братств. Но руководство университета не поощряло создание братств, протесты студентов против такой политики закончились исключением зачинщиков. После того, как количество студентов достигло 250 в 1839 году, и по этому показателю Майами вышел на четвёртое место после Гарвардского университета, Йельского университета и Дартмутского колледжа, популярность университета Майами пошла на спад и в 1873 году университет закрылся — так закончилась история «Старого Майами».

История «Нового Майами» началась через двенадцать лет, когда в 1885 году университет снова начал работать. До конца XIX века количество учащихся в Майами не достигало и ста человек, но в начае XX века штат Огайо значительно увеличил финансирование, и университет начал развиваться. В 1888 году было разрешено совместное обучение юношей и девушек. В 1907 году число студентов достигло 700, из них около трети женщин. Эндрю Карнеги выделил $40 000 на строительство новой библиотеки университета. 

В 1928 году университет Майами поглотил Женский колледж Оксфорда, в начале тридцатых число студентов составило 2200, а в 1952 дошло до 5000. В 1966 году было открыто региональное отделение в Миддлтауне, Огайо, в 1968 отделение в Гамильтоне, Огайо и Европейский центр университета Майами в Люксембурге (the Miami University Dolibois European Center). В 1974 году Западный женский колледж Оксфорда был продан университету.

Кампус 
Кампус университета Майами расположен в городе Оксфорд, штат Огайо, в долине Майами на юго-западе штата. Развитие кампуса началось в 1818 году со строительства многоцелевого здания Франклин-холла. В 1825 году было построено старейшее жилое здание Майами, Элиотт-холл. Сейчас территория кампуса занимает около 8 квадратных километров.

70 % жителей Оксфорда составляют учащиеся университета.

Студенты 
По состоянию на осень 2014 года в Майами было 15 813 бакалавров и 2643 магистра. Здесь учатся представители всех 50 штатов и ещё 77 стран. Было получено 25 301 заявка, из них принято 65 %, 22 % поступили.

Рейтинг 
U.S. News & World Report в 2015 году  поставило программу подготовки бакалавров Майами на 75-е место среди университетов США, он вошёл в тридцатку лучших государственных университетов. По версии Forbes Майами занял 155-е место из всех американских колледжей и университетов.

Отделения 

 Колледж искусства и науки
 Фермерская школа бизнеса
 Колледж креативного искусства (бывший колледж изящных искусств)
 Колледж образования, здоровья и общества
 Колледж технологий и информатики
 Аспирантура
 Колледж профессионального обучения и прикладных наук

Майами предлагает возможность получить степень магистра по более пятидесяти отраслям знаний, степень доктора по двенадцати отраслям.

Спорт 

Спортивные команды университета Miami RedHawks участвуют в различных национальных соревнованиях. Основные виды спорта:
 американский футбол (В кампусе есть стадион на 24 286 мест)
 хоккей
 баскетбол
 синхронное фигурное катание.

Выдающиеся выпускники 
 Бенджамин Гаррисон, 23-й Президент США (окончил Майами в 1852 году)
 Чарльз Андерсон, 27-й губернатор Огайо (1833)
 Чон Унчхан, бывший премьер-министр Южной Кореи (1972)
 Мария Кантуэлл, сенатор от штата Вашингтон
 Пол Райан, член палаты представителей США от Висконсина
 Рита Дав, поэтесса
 Арт Клоки, мультипликатор
 Марк Колман, профессиональный борец
 Уолли Щербяк, баскетболист
 Рон Харпер, баскетболист
 Джон Харбо, футбольный тренер
 Дэн Бойл, хоккеист
 Рейли Смит, хоккеист

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Университета Майами в Огайо

Университет Майами (Огайо)